Эдуард Мор:
 Мор, Эдуард (1828—1879) — немецкий писатель, путешественник по Африке.
 Мор, Эдуард Владимирович (род. 1977) — российский футболист.